Струнный квартет № 13 — многозначный термин.

  
  
 
  
 
 
 
 Струнный квартет № 13 (Шостакович)
 Струнный квартет № 13 (Шпор)

См. также